Thomas Kristensen (né en 1983), footballeur danois
Thomas Kristensen (né en 1990), handballeur norvégien 
Thomas Kristensen (né en 2002), footballeur danois